«La Prensa» — название нескольких газет в испаноязычных странах:

 «La Prensa» — газета, в 1841—1870 гг. выходившая в Гаване.
 «La Prensa» — ежедневная вечерняя газета в Никарагуа
 «La Prensa» — ежедневная газета в Панаме (крупнейшее печатное издание в стране)

Примечания